Centini – cognome italiano
 Felice Centini (1562-1641) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Maurizio Centini (1595 ca -1639) – vescovo cattolico italiano

Pagine correlate 
 Centi